La siccité est la qualité de ce qui est sec (le contraire d'humidité, qualité de ce qui est humide).

Siccité peut désigner :
 La siccité est la propriété d'un matériau, condition éventuelle préalable à la fixation durable d'une peinture, d'une colle ou d'un enduit sur un subjectile ou un support par exemple.
 La siccité des boues;

Le sec est une des quatre qualités élémentaires

Voir aussi 

 Hygrométrie